In 2012 werd het vierde Campeonato Brasileiro Série D gespeeld. Het is het vierde hoogste niveau in het Braziliaanse voetbal, net onder de Série C. Er namen veertig clubs deel, waarvan er vier zich plaatsen voor de Série C van 2013. Sampaio Corrêa werd kampioen.

Format
Het format bleef hetzelfde als dat van vorig jaar. De veertig teams werden verdeeld over acht groepen van vijf. De top twee stootte door naar de knock-outfase. De winnaars van de kwartfinale kwalificeren zich voor de Série C. Aangezien er geen Série E was, was er geen degradatie, maar clubs moesten zich het volgende jaar opnieuw kwalificeren voor de Série D via hun staatskampioenschappen.

Groepsfase

Groep A1

Groep A2

Groep A3

Groep A4

Groep A5

Groep A6

Groep A7

Groep A8

Knockout-fase
In geval van gelijkspel tellen uitdoelpunten dubbel, in geval als dan de stand nog gelijk is worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série D
Braziliaans competitievoetbal 2012